Дмитрий Бушен:
 Бушен, Дмитрий Дмитриевич (1893—1993) — русский художник, большую часть жизни проживший во Франции. 
 Бушен, Дмитрий Христианович (1826—1871), генерального штаба генерал-майор, директор Пажеского корпуса.